Lib kan syfta på:

 lib  – ett politiskt parti på Åland, se Liberalerna på Åland
 Lib Dems – ett socialliberalt brittiskt parti, Liberaldemokraterna

Geografi

Marshallöarna 

Lib (ö) – en ö som tillhör Marshallöarna i norra Stilla havet 
 Lib (kommun) – en kommun på ön

Se även 
 Lib. (auktor) – en auktorsförkortning

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar